Notamacropus — род или подрод двурезцовых сумчатых семейства кенгуровых. 

Все современные виды обладают светлой полоской на морде.

Систематика 
Таксон Notamacropus был описан в 1985 году Линдаллом Доусоном и Тимом Фланнери в качестве одного из трёх подродов , противопоставляющегося собственно Macropus и Osphranter. 

В 2015 году Стивен Джексон и Колин Гровс предложили повысить подроды Macropus до ранга родов, основываясь на том, что дивергенция между ними произошла примерно в то же время, что и дивергенция между другими близкородственными родами (заячьи и короткохвостые кенгуру), примерно 8—9 млн лет назад по анализу Meredith et al. (2009) или 6—5 млн лет назад по более позднему анализу Celik et al. (2019). Кроме того, Джексон и Гровс указали на возможность парафилии традиционного Macropus по отношению к , ссылаясь на работу Meredith et al. (2009). В 2019 году Челик и коллеги (Celik et al., 2019), проведя анализ  и митохондриальных последовательностей ДНК всех современных видов Macropus sensu lato, подтвердили парафилию таксона, ранее также поддержанную анализом ретротранспозонов Dodt et al. (2017) и геномных последовательностей Nilsson et al. (2018) (в отличие от анализа митохондриальной ДНК Phillips et al., 2013). Челик и коллеги указали также на различия в морфологии черепа и экологии Macropus, Notamacropus и Osphanter, сочетание чего с молекулярно-генетическими данными, по их мнению, позволяет считать эти таксоны самостоятельными родами.

Кладограмма согласно филогенетическому анализу Celik et al. (2019):

По состоянию на март 2021 года, МСОП не признаёт разделение Macropus. Однако ABRS, NCBI и ASM Mammal Diversity Database поддерживают инициативу разделения.

Виды 
В составе Notamacropus выделяют 8 современных видов и 1 вымерший:

 
 
 , или филандер Евгении, кенгуру-дама тамнар
  
 
 , или белогрудый филандер

Примечания 

Notamacropus